Kovatjevtsi kan syfta på:

Bulgarien 

 Kovatjevtsi (ort), Pernik, Obsjtina Kovatjevtsi, 
 Kovatjevtsi (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Samokov,